

Localidades

Cavan (Côtes-d'Armor)

Cavan
Condado de Cavan

Desambiguações de topônimos